Firewall har flere betydninger:

 Firewall – et computerprogram, der bl.a. blokerer for uautoriseret adgang til en computer
 Firewall (film) – en amerikansk film fra 2006